Элеонора Абрамовна Милова (род. 16 января 1933, Луганск) — советский сценарист.

Окончила Белорусский государственный университет (1953) и ВГИК (сценарный факультет, 1955).

Фильмография 
 1956 — Две жизни (Сёстры)
 1968 — Надпись на срубе
 1975 — Охотник за браконьерами
 1976 — Огненный мост

Примечания

Ссылки 
 Элеонора Милова на сайте Кино-Театр. Ру

Выпускники Белорусского государственного университета
Выпускники сценарного факультета ВГИКа